Dorfkirche Ruhlsdorf ist der Name folgender Kirchen:

 Dorfkirche Ruhlsdorf (Jessen), einer Backsteinkirche in Ruhlsdorf, einem Ortsteil der Stadt Jessen
 Dorfkirche Ruhlsdorf (Nuthe-Urstromtal), einer Backsteinkirche in Ruhlsdorf, einem Ortsteil der Gemeinde Nuthe-Urstromtal
 Dorfkirche Ruhlsdorf (Teltow), einer Saalkirche in Ruhlsdorf, einem Ortsteil der Stadt Teltow